Massai steht für:

 Massai, ostafrikanische Volksgruppe
 Massai (Film), US-amerikanischer Film von Robert Aldrich (1954)

Massai ist der Name folgender Personen:

 Massai (Apache), (ca. 1847–1906 oder 1911), Stammesangehöriger der Mimbreños
Siehe auch:
 Masai
 Massey
 Massay